Kirovskaja 
 Kirovskaja –  stazione della linea 1 della metropolitana di Nižnij Novgorod in Russia
 Kirovskaja – stazione della Linea 1 della Metropolitana di Samara in Russia
 Kirovskaja, dal 1990 al 1992 denominazione di Čistye Prudy, stazione della metropolitana di Mosca
 Kirovskaja, toponimo di numerose località in Russia

Pagine correlate 
Kirov
Kirovsk
Kirovskij